Го́рно-Заво́дская зо́на (Го́рнозаво́дская зона, Го́рнозаво́дской край) — исторически сложившийся район, расположенный на территории части Челябинской области, в северной части географического региона Южный Урал. Центр горно-заводской зоны — город Златоуст. Кроме того, в состав горно-заводской зоны входят города Сатка, Катав-Ивановск, Бакал, Сим, Усть-Катав, Юрюзань, Миасс, Куса, Миньяр, Аша, Чебаркуль, Трёхгорный. Здесь протекают реки Сим, Юрюзань, Ай, Миасс. На территории Горно-Заводской зоны находится так называемая Айлинская равнина.

Эта часть Южного Урала долгое время оставалась неосвоенной. Промышленное освоение этих земель и переселение на них русских началось только в XVIII веке. В 1734 году для этих целей была организована Оренбургская экспедиция под руководством географа, картографа и историка И. К. Кирилова. Во второй половине XVIII века здесь началось строительство первых заводов.

Современность

Ассоциация муниципальных образований горнозаводского края Челябинской области «Горный Урал» 
В 1994 году была образована Ассоциация муниципальных образований горнозаводского края Челябинской области «Горный Урал».

В состав Ассоциации муниципальных образований горнозаводского края входит 11 муниципальных районов и городских округов Челябинской области: Ашинский муниципальный район, Златоустовский городской округ, Катав-Ивановский муниципальный район, Кусинский муниципальный район, Миасский городской округ, Саткинский муниципальный район, Трехгорный городской округ, Уйский муниципальный район, Усть-Катавский городской округ, Чебаркульский городской округ, Чебаркульский муниципальный район.

Агломерация «Горный Урал» 
Согласно проекту Схемы территориального планирования части территории Челябинской области (Златоустовский, Миасский, Карабашский, Чебаркульский городские округа, Кусинский и Саткинский муниципальные районы (территория агломерации «Горный Урал»)) в состав агломерации «Горный Урал» входят следующие муниципальные образования:

Примечания

См. также 
 Горнозаводский

Ссылки 
 

Городские агломерации по алфавиту
История Челябинской области
Южный Урал
Исторические области России
Городские агломерации России